Guajira pode referir-se a :

Topônimos
 La Guajira, península situada  entre o Golfo da Venezuela e o Mar do Caribe; 
 Departamento de Guajira, Colômbia, situado na península homônima;
  Guajira, município situado no norte do estado de Zulia, Venezuela.

Outros
 Língua guajira, idioma falado pelos Wayuu  (também chamados guajiros)
 Guajira, telenovela colombiana
 Guajira, canto popular rural cubano

Ver também
 Guajiro (desambiguação)  

Desambiguação